Генрих Кристоф Колбе (; 2 апреля 1771, Дюссельдорф — 16 января 1836, там же) — немецкий художник, живописец, . Представитель Дюссельдорфской художественной школы, классицизма и бидермайера.

Биография 
Образование получил в Школе живописи в Дюссельдорфе под руководством Иоганна фон Лангера. В 1799 году на конкурсе получил премию Гёте. Некоторое время работал на фабрике обоев фон Лангера. В 1801 году, когда фабрика была переведена в Париж, отправился туда же, где 10 лет совершенствовал мастерство под руководством фон Лангера и Франсуа-Андре Винсента в парижской Академии изящных искусств.

Переписывался с Гёте, неоднократно писал картины с его изображением. Испытав влияние французской портретной живописи, увлёкся портретным жанром.

В 1822 году был назначен профессором новосозданной Дюссельдорфской академии художеств, которой руководил Петер Йозеф фон Корнелиус, но из-за конфликта с Вильгельмом фон Шадовым вынужден был в 1831 уйти в отставку.

Выставлялся в Парижском салоне, на художественной выставке в Лилле, где был награждён серебряной медалью.

В Веймаре создал известный портрет Иоганна Вольфганга фон Гёте и великого герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского Карла Августа. Также им были созданы два портрета любовницы великого князя, актрисы Каролины Ягеманн.

Считается известным портретистом. Портреты Г. К. Кольбе всегда написаны в сдержанной благородной колористической гамме с преобладанием чёрных, серых, коричневых цветов. Классицистическая строгость композиции, тёмный колорит, некоторая закрытость образов самих портретируемых (Портрет господина Троста, 1825; Портрет госпожи Трост, 1825, оба — Дюссельдорф, Художественный музей) вызывали неприятие подобной уже архаичной манеры у Вильгельм фон Шадова.

Учениками Колбе были А. Ахенбах, А. Ретель, И. Фельтен, И. В. Ширмер,

Живописцем, работавшим в портретном жанре, был и сын художника Этьен Мария Кольбе (1809—1855), сформировавшийся под влиянием отца.

Примечания

Литература 
 Kolbe, Heinrich Christoph. In: Friedrich von Boetticher: Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte. Band I, Dresden 1895, S. 781.
 Wolfgang Hütt: Die Affäre Kolbe. In: Wolfgang Hütt: Der Einfluß des preußischen Staates auf die Entwicklung von Inhalt und Form in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. VEB Verlag der Kunst, Dresden 1955.
 Hackmann, Lisa: Kolbe, Heinrich Christoph, in: Bénédicte Savoy, France Nerlich (Hrsg.): Pariser Lehrjahre. Ein Lexikon zur Ausbildung deutscher Maler in der französischen Hauptstadt. Band 1: 1793—1843. de Gruyter, Berlin/Boston 2013, S. 149—152.
 Европейское искусство. Энциклопедия. Кольбе, Генрих Кристоф

Ссылки 
  Heinrich Christoph Kolbe

Художники Германии XIX века
Художники-портретисты Германии
Исторические художники Германии
Художники классицизма
Выпускники Дюссельдорфской академии художеств
Бидермейер